Regeringen Zahle har flere betydninger:
 
 Regeringen Zahle I (28. oktober 1909 – 5. juli 1910)
 Regeringen Zahle II (21. juni 1913 – 30. marts 1920)